38. Sinfonie steht für:
 38. Sinfonie (Haydn)
 38. Sinfonie (Michael Haydn)
 38. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien